Veth kan betrekking hebben op:

Personen
 Bas Veth (schrijver), auteur van Het leven in Nederlandsch-Indië, 1900 (1860-1922) 
 Bas Veth (kunstschilder), kunstschilder en politiek activist onder meer te Dordrecht (1861-1944) 
 Cornelis Veth, illustrator, cartoonist, journalist en schrijver (1880-1962), neef (oomzegger) van de kunstschilder Jan Veth.
 Huibert Willem Veth, architect te Dordrecht (1833 - 1909)
 Jan Veth, kunstschilder (1864-1925)
 Jan Daemesz. de Veth, kunstschilder (ca. 1595-1625)
 Pieter Johannes Veth, Nederlands hoogleraar (1814-1895, oom van de kunstschilder Jan Veth)
 Pim Veth (1975), presentator en acteur

Firma
 Veth & Zoon, een carrosseriefabriek die in 1840 gesticht werd door Arie Veth, vader van Bas Veth (kunstschilder)